Espàtula, instrument amb forma de pala
 Els ocells del gènere Platalea coneguts també com a becplaners
Espàtula menor (Platalea minor)
Espàtula rosada (Platalea ajaja)
 Els poliodòntids (Polyodontidae) o peixos espàtula